Kromengan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kromengan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kromengan (administrativ by i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar